Live Session EP o Live Session EP (iTunes Exclusive) puede referirse a:

 Live Session EP (Josh Kelley)
 Live Session EP (Matt Hires)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Death from Above 1979)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Joss Stone)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Nelly Furtado)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Papa Roach)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (The Blakes)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (The Submarines)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (The Weepies) 
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Imogen Heap)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (City and Colour)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Goldfrapp)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Motel)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Plastilina Mosh)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Panic! at the Disco)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Lifehouse)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Lila Downs)''
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Jeremy Camp)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Sara Bareilles)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Scarlett Johansson)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Cat Power)
 Live Session EP (iTunes Exclusive) (Rodrigo y Gabriela)

ITunes